Naselje u BiH
 Cerova (Kalinovik, BiH), naselje u Kalinovik

Naselja u Srbiji
 Cerova  (Arilje, Srbija), naselje u općini Arilje
 Cerova  (Gornji Milanovac, Srbija), naselje u općini Gornji Milanovac
 Cerova  (Krupanj, Srbija), naselje u općini Krupanj
 Cerova  (Kruševac, Srbija), naselje u općini Kruševac
 Cerova  (Pirot, Srbija), naselje u općini Pirot